Coșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Coșești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Coșești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

In ähnlicher Schreibweise existiert ein Dorf im Kreis Hunedoara, siehe Cosești.